Thráin è il nome di due Nani di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien:
Thráin I
Thráin II